Doris (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Doris (voornaam), een meisjesnaam
 Doris (planetoïde), een planetoïde in een baan tussen Mars en Jupiter
 Stranding van de Doris, de averij van een Engelse schoener voor de kust van Westkapelle
 Doris (televisieserie), een Nederlandse televisieserie
 Doris (geslacht), een geslacht uit de zeenaaktslakkenclade
 Doris (browser), een browser
 Doris (film), speelfilm uit 2018

Zie ook
Dorus (doorverwijspagina)